Constantina peut faire référence à :

Patronymes 
 Constantina (✝ 354), fille de l'empereur Constantin, sainte des Églises catholique et orthodoxes.
 Constantina (560-605), épouse de l'empereur byzantin Maurice.

Toponymes

Constantina est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Constantina est une commune de la province de Séville, en communauté autonome d’Andalousie

Constantina est une ancienne cité romaine située dans l'Osroène.

Homonymie de toponyme